

Chimica 
 S51 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.51 – idrovolante sesquiplano monomotore da competizione della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-51 – primo elicottero commercializzato al mondo della Sikorsky Aircraft Corporation
 S51 – superstrada polacca